Wilhelmstraße steht für:
 Wilhelmstraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Mitte (P–Z)
 Wilhelmstraße (Beckum), siehe Liste der Baudenkmäler in Beckum
 Wilhelmstraße (Berlin-Mitte)
 Wilhelmstraße (Berlin-Wilhelmstadt)
 Wilhelmstraße (Braunschweig)
 Wilhelmstraße (Düren)
 Wilhelmstraße (Heilbad Heiligenstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Heilbad Heiligenstadt
 Wilhelmstraße (Heilbronn)
 Wilhelmstraße (Münster), siehe Liste der Baudenkmäler in Münster
 Wilhelmstraße (Wesel)
 Wilhelmstraße (Wiesbaden)

Siehe auch: